Celles (Cantal), municipi del departament francès del Cantal a la regió d'Alvèrnia.
 Celles (Charente Marítim), municipi francès al departament de Charente Marítim.
 Celles (Hainaut), municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona.
 Celles (Houyet), llogaret del municipi belga de Houyet, a la província de Namur.
 Celles (Noreña), parròquia del conceyu asturià Noreña.
 Celles-sur-Belle, municipi francès, al departament de Deux-Sèvres 
 Celles-sur-Plaine, municipi francès, al departament dels Vosges.
 Cela (en francès Celles) municipi francès al departament de la Dordonya, regió de l'Aquitània.
 Cèlas (Erau) (en francès Celles), municipi francès al departament de l'Erau, regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Cèlas (francès Celles) municipi de la regió del Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja.
 Celles-en-Bassigny, municipi francès, al departament de l'Alt Marne 
 Celles-lès-Condé, municipi francès al departament de l'Aisne.
 Celles-sur-Aisne, municipi francès, al departament de l'Aisne.
 Celles-sur-Durolle, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Celles-sur-Ource, municipi francès al departament de l'Aube.
 Cellers (el Pont de Suert), també anomenat Celles, poble del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Pont-à-Celles, municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona.